Matić oder Matic ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Matić (* 1996), serbisch-deutscher Basketballspieler
 Barbara Matić (* 1994), kroatische Judoka
 Dejan Matić (Sprachwissenschaftler), Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Dejan Matić (* 1978), bosnisch-serbischer Sänger
 Dimitrije Matić (1821–1884), serbischer Politiker
 Gordana Matić (* 1953), serbische Biologin
 Igor Matić (* 1981), serbischer Fußballspieler
 Jasna Matić (* 1964), serbische Politikerin (G17+)
 Mario Matić (* 1979), deutsch-kroatischer Basketballspieler und -trainer

 Mateo Matić (* 1996), Schweizer Fußballspieler
 Nada Matić (* 1984), serbische Behindertensportlerin im Tischtennis
 Nemanja Matić (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Ognjen Matic (* 1989), australischer Handballspieler
 Paul Matić (* 1967), österreichischer Schauspieler
 Petar Matić Dule (* 1920), jugoslawischer General und Politiker
 Peter Matić (1937–2019), österreichischer Schauspieler, Synchronsprecher und Hörbuchinterpret
 Predrag Matić (* 1962), kroatischer Politiker (SDP)
 Saša Matić (* 1978), bosnisch-serbischer Folksänger
 Slavko Matić (1938–2021), jugoslawischer bzw. kroatischer Forstwissenschaftler
 Stipe Matić (* 1979), kroatischer Fußballspieler
 Uroš Matić (* 1990), serbisch-mazedonischer Fußballspieler
 Vasilije Matić (1906–1981), jugoslawischer Forstwissenschaftler
 Veran Matić (* 1962), serbischer Journalist
 Veselin Matić (* 1960), serbischer Basketballtrainer
 Vidoje Matić (* 1996), deutsch-serbischer Futsal- und Fußballspieler
 Vladan Matić (* 1970), serbischer Handballspieler und -trainer
 Živka Matić (1923–1998), jugoslawische Schauspielerin